William Löfqvist, né le  à Gävle et mort le  dans la même ville, est un joueur suédois de hockey sur glace évoluant au poste de gardien.

Carrière de joueur 

William Löfqvist évolue de 1968 à 1983 au Brynäs IF avec lequel il remporte le Championnat de Suède de hockey sur glace à six reprises (1970, 1971, 1972, 1976, 1977 et 1980).

Il compte 105 sélections en équipe de Suède de hockey sur glace, avec lequel il est médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1980, médaillé d'argent au Championnat du monde de hockey sur glace 1973 et médaillé de bronze au Championnat du monde de hockey sur glace 1971 et au Championnat du monde de hockey sur glace 1976.

Statistiques 

| 1967-1968 || Strömsbro IF || Division 1 
|| 16|| || || -|| -|| || || || || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Brynäs IF || Division 1
|| 6|| || || -|| 87,4|| || || 7 || || || 2,00 || 91,2 || ||
|-
| 1969-1970 || Brynäs IF || Division 1
|| 27|| || || -|| -|| || || || || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Brynäs IF || Division 1
|| 28|| || || -|| 87,4|| || || || || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Brynäs IF || Division 1
|| 28|| || || -|| 90,8|| || || || || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Brynäs IF || Division 1
|| -|| || || -|| 90,6|| || || || || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Brynäs IF || Division 1
|| -|| || || -|| 86,7|| || || || || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Brynäs IF || Division 1
|| -|| || || -|| 88,2|| || || 2 || || || 3,87 || 85,0 || ||
|-
| 1975-1976 || Brynäs IF || Elitserien 
|| 36|| || || 3,79|| 86,4|| || || 4 || || || 2,58 || 88,7 || ||
|-
| 1976-1977 || Brynäs IF || Elitserien
|| 36|| || || 3,06|| 88,5|| || || 4 || || || 2,72 || 89,2 || ||
|-
| 1977-1978 || Brynäs IF || Elitserien
|| 32|| || || 3,50|| 88,6|| || || 3 || || || 3,73 || 87,3 || ||
|-
| 1978-1979 || Brynäs IF || Elitserien 
|| 34|| || || 4,04|| 86,5|| || || || || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35|| || || 3,19|| 88,9|| || || 7 || || || 2,63 || 91,3 || ||
|-
| 1980-1981 || Brynäs IF || Elitserien
|| 24|| || || 4,42|| 86,7|| || || || || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Brynäs IF || Elitserien
|| 18|| || || 4,36|| -|| || || || || || || || ||
|-
| 1982-1983 || Brynäs IF || Elitserien
|| 2|| || || 9,00|| -|| || || || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1947
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillé de bronze olympique suédois
Gardien de but de hockey sur glace
Décès en octobre 2016
Décès à 69 ans
Mort d'un cancer du sein
Mort d'un cancer en Suède
Décès à Gävle
Gagnant du Guldpucken